Субрегион Аленте́жу-Литора́л () — экономико-статистический субрегион в центральной Португалии.
Входит в состав региона Алентежу.
Включает в себя часть муниципалитетов округа Сетубал и один муниципалитет округа Бежа.

Территория — 5 261 км². Население — 97 636 человек. Плотность населения — 18,6 чел/км².

География 
Субрегион граничит:
 на севере — субрегионы Алентежу-Сентрал и Полуостров Сетубал
 на востоке — субрегион Байшу-Алентежу
 на юге — субрегион Алгарве
 на западе — Атлантический океан

Муниципалитеты 
Субрегион включает в себя 5 муниципалитетов:

Муниципалитеты округа Сетубал 
 Алкасер-ду-Сал
 Грандола
 Сантьягу-ду-Касен
 Синеш

Муниципалитеты округа Бежа 
 Одемира

Регионы Португалии